Fissurella alabastites är en snäckart som beskrevs av Reeve 1849. Fissurella alabastites ingår i släktet Fissurella och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
alabastites